Slawkow bezeichnet

 die Gemeinde Slavkov u Uherského Brodu, Tschechien
 die Gemeinde Slavkov pod Hostýnem, Tschechien
 Sławków, Stadt in Polen

Slawkow ist der Familienname folgender Personen:
 Georgi Slawkow (1958–2014), bulgarischer Fußballspieler
 Iwan Slawkow (1940–2011), bulgarischer Sportfunktionär

Siehe auch:
 Slavkov